Zu den Strecken des Fahrplanfelds 303 (Biel/Bienne–Lyss–Bern–Belp–Thun) siehe:

 Bahnstrecke Biel/Bienne–Bern
 Gürbetalbahn (Bern–Belp–Thun)

300…